Meridor (: מרידור) může být příjmení více osob:

 Dan Meridor (1947) – izraelský politik, ministr financí a spravedlnosti
 Elijahu Meridor (1914–1966) – člen velení Irgunu, izraelský poslanec
 Ja'akov Meridor (1913–1995) – revizionistický aktivista, vůdce Irgunu, izraelský politik, poslanec a ministr
 Salaj Meridor – izraelský diplomat, velvyslanec v USA